Yer peut désigner :
 Ъ (yér), une lettre de l'alphabet cyrillique
 Yer, un village du Cameroun
 Yer Blues, une chanson des Beatles
 Prasat Yer, un temple khmer en Thaïlande.

Voir aussi 
 Hyères